
Ви́лис Ри́дзениекс (, также известен как Александр Меднис;  — ) — российский, латвийский и советский фотограф.

Биография 
Уроженец Литвы; в 1900 окончил Шавельскую мужскую гимназию. В 1908 году переехал в Санкт-Петербург, где учился у фотографа Алексеева. Позднее переехал в Латвию, открыл фотосалон в Вентспилсе (1910), а в 1915 — фотосалон KLIO в Риге.

Председатель Латвийского фотографического общества. Основатель профсоюза фотографов Латвии. Кавалер двух орденов Трёх звёзд и креста Признания 5-й степени.

Ридзениекс — единственный фотограф, присутствовавший на церемонии провозглашения независимости Латвии в 1918 году. Фотография В. Ридзениекса «Latvijas Republikas pasludināšana 1918. gada 18. novembrī» стала одним из символов независимости Латвии. Райнис называл Ридзеникса «Поэтом в выборе места и момента».

Наиболее известные работы:
 Провозглашение Латвийского государства 18 ноября 1918 года
 Мать — портрет скорбящей матери композитора Эмилса Дарзиньша в десятую годовщину со дня его смерти
 Горящая колокольня церкви Св. Петра. 29 июня 1941 года (). До сих пор у экспертов нет единого мнения, является ли фотография фотомонтажом или же документальным кадром. Некоторые считают кадр подделкой, потому что «пылающая башня не рухнула набок, а просто провалилась вниз…». Во время немецкой оккупации фотография тиражировалась с подписью «Большевики сожгли церковь Св. Петра».

Галерея

Примечания

Источники 
 Журнал «Objektīvs» 1929. г. Nr.3/4, «Piezīmes par mākslas fotogrāfiju»
 Документальный фильм «Единственная фотография», режиссёр Бригита Эглите

Ссылки 
 Историк фотографии P. Korsaks  Vilim Rīdzeniekam 125 , на сайте foto.lv
 «100 Latvijas personības» — Vilis Rīdzenieks
 Первое фото государства
 Фотография провозглашения Латвийской Республики